Billy Gordon Carter (né le  à Cornwall, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1954-1955 || Indiens de Hochelaga || LHJQ ||36 ||25 ||35 ||60 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || Canadiens jr. de Montréal || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1956-1957 || Canadiens de Hull-Ottawa ||  ||28 ||14 ||17 ||31 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1956-1957 || Canadiens de Hull-Ottawa ||  ||16 ||7 ||7 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1956-1957 || Americans de Rochester || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1956-1957 || Canadiens de Hull-Ottawa || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||15 ||11 ||9 ||20 ||2
|- 
|1957-1958 || Canadiens de Hull-Ottawa || JOHA ||27 ||15 ||29 ||44 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Canadiens de Hull-Ottawa || EOHL ||34 ||14 ||38 ||52 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Royaux de Montréal || LHQ ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1957-1958 || Americans de Rochester || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1957-1958 || Canadiens de Montréal || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1957-1958 || Canadiens de Hull-Ottawa || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||13 ||15 ||15 ||30 ||4 
|-
|1958-1959 || Americans de Rochester || LAH ||69 ||7 ||19 ||26 ||10 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1959-1960 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL ||70 ||42 ||60 ||102 ||2 ||7 ||1 ||4 ||5 ||2 
|-  
|1960-1961 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL ||60 ||27 ||32 ||59 ||6 ||14 ||4 ||5 ||9 ||6
|-
|1960-1961 || Bruins de Boston || LNH ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1961-1962 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL ||62 ||26 ||47 ||73 ||17 ||13 ||6 ||8 ||14 ||0
|-
|1961-1962 || Canadiens de Montréal || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || Moose du Manitoba || EPHL ||72 ||27 ||50 ||77 ||12 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1963-1964 || As de Québec || LAH ||36 ||2 ||9 ||11 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1963-1964 || Totems de Seattle || WHL ||16 ||3 ||4 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1964-1965 || Totems de Seattle || WHL ||16 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1964-1965 || Wings de Memphis || CPHL ||41 ||6 ||20 ||26 ||0 ||6 ||1 ||4 ||5 ||0  
|-
|1965-1966 || Bisons de Buffalo || LAH ||71 ||16 ||45 ||61 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1966-1967 || Bisons de Buffalo || LAH ||71 ||14 ||38 ||52 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1967-1968 || Knights d'Omaha || CPHL ||67 ||9 ||30 ||39 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|1967-1968 || Bisons de Buffalo || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1968-1969 || Spurs de Denver || WHL ||74 ||16 ||49 ||65 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
Coupe Memorial
1958 : remporte la Coupe Memorial avec les Canadiens juniors d'Ottawa.
EPHL
1960 : nommé dans la  d'étoiles
1960 : meilleur esprit sportif

Transactions 

 Le  : Réclamé par les Bruins de Boston des Canadiens de Montréal lors du repêchage intra-ligue.
 En  : Droits vendus aux Canadiens de Montréal par les Bruins de Boston.

Références 

Naissance en décembre 1937
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des As de Québec
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Cornwall (Ontario)